Wichser steht für:
 Wichser, beleidigendes Schimpfwort
 Zughammer, ordinäre technische Bezeichnung eines Austreibwerkzeugs

Wichser ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Wichser (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Otto Wichser (1910–1994), Schweizer Bauingenieur

Siehe auch:
 Der Wixxer (Filmkomödie 2004)
 John G. Wickser (1856–1928)
 Wichs (Festkleidung von Studentenverbindungen)